.

Varianti
Ipocoristici: Krešo
Femminili: Krešimira

Varianti in altre lingue

Italiano: Cresimiro
Latino: Cressimirus
Polacco: Krzesimir
Russo: Крешимир (Krešimir)
Slavo medievale: Кресимир (Kresimir)
Sloveno: Krešimir

Origine e diffusione
È composto dai due elementi slavi kresi (che vuol dire "illuminare", "destare", "risvegliare", "suscitare") e mir ("pace", comunissimo nell'onomastica slava). Non va confuso coi nomi Krasimir e Casimiro, la cui etimologia è differente.

Onomastico
Non esistono santi che portano questo nome, che quindi è adespota. L'onomastico può essere festeggiato in occasione di Ognissanti, il 1º novembre.

Persone

Krešimir I, re di Croazia
Mihajlo Krešimir II, re di Croazia
Krešimir III, re di Croazia
Petar Krešimir IV di Croazia, re di Croazia
Krešimir Baranović, compositore e direttore d'orchestra croato
Krešimir Ćosić, cestista e allenatore di pallacanestro jugoslavo
Krešimir Lončar, cestista croato

Variante Krešo

Krešo Ljubičić, calciatore croato

Note

Prenomi di origine slava